Smyser steht für:

 Martin L. Smyser, US-amerikanischer Politiker
 L. B. Smyser & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller